I Berlin Bears sono una squadra di football americano di Berlino, in Germania, fondata nel 1985. Hanno partecipato alla Football League of Europe 1994.

Dettaglio stagioni

Tornei nazionali

Campionato

2. Bundesliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Regionalliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Oberliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Landesliga/Verbandsliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Tornei internazionali

Football League of Europe

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Squadre tedesche di football americano
Football americano a Berlino